

Toponyme 
 Babel est la ville dans laquelle est supposée avoir été construite la tour de Babel.
 Babil, province d'Irak, dans laquelle se trouvent les ruines de Babylone/Babel.
 Le mont Babel, au Québec.
 L’île Babel, en Australie.
 Agence Babel, agence de communication.

Patronyme 
 André Babel (1930-2007), prêtre et journaliste suisse.
 Henry Babel (1923-2019), théologien et pasteur suisse.
 Isaac Babel (1894-1940), écrivain et dramaturge russe.
 Louis Babel (1826-1912), prêtre-missionnaire oblat et explorateur du Nouveau-Québec.
 Roger Viry-Babel (1945-2006), universitaire et cinéaste français.
 Ryan Babel (1986-), joueur de football néerlandais.

Prénom 
 Babel est un prénom fêté le 24 janvier, en mémoire de Babylas d'Antioche.

Arts et culture

Bande dessinée 
 Babel, cinquième tome de la série de bande dessinée Universal War One (2004).
 Babel, série de bande dessinée de David B. (2004-2006).
 Babel, série de bande dessinée d'Ange (2005)-).

Cinéma et télévision 
 Babel, film franco-canadien de Gérard Pullicino (1999) ;
 Babel, film franco-américano-mexicain d'Alejandro González Iñárritu (2006) ;
 La Cour de Babel, film documentaire français de Julie Bertuccelli (2013) ;
 Tour de Babel, feuilleton télévisé brésilien créé par Silvio de Abreu (1998-1999).

Littérature 
 La Bibliothèque de Babel, nouvelle de Jorge Luis Borges (1941)
 Les Pleurs de Babel, roman de Georges Walter (1993)
 La Fosse de Babel, roman de Raymond Abellio (1962)
 Babel 17, roman de science fiction de Samuel R. Delany (1966)
 Babel , roman de Patti Smith, chanteuse. (1997)
 La Bibliothèque de Babel, collection littéraire dirigée par Borges chez l'éditeur Franco Maria Ricci (1977-)
 « Babel », collection de poche des éditions Actes Sud (1989-)
 Kamo : L'Agence Babel, roman de Daniel Pennac (1992)
 Babel, revue scientifique de littératures comparées, culture et civilisations (1996-)
 Le poisson Babel ou Babel fish est une espèce imaginaire de poisson du Guide du voyageur galactique de Douglas Adams
 Après Babel : une poétique du dire et de la traduction est un livre de George Steiner (1975)

Musique 
 Babel, album solo de Gabriel Yacoub (1997) ;
 Babel, album de Mumford and Sons (2012) ;
 Babel, album de Jean-Louis Murat (2014) ;
 Babel, titre de l'album No Future de Tiers Monde (2016).

Jeux vidéo 
 Babel Rising, série de jeux vidéo d'action.

Peinture 
 La Tour de Babel, huile sur bois de Pieter Brueghel l'Ancien (1563) (Kunsthistorisches Museum, Vienne).
 La Petite Tour de Babel, huile sur bois de Pieter Brueghel l'Ancien (1563) (Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam)

Informatique 
 Babel, protocole de routage à vecteur de distance pour IP.
 Babel Fish (site web), traducteur automatique.
 Babel : compilateur de JavaScript.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre